Irena Linka – ex cestista polacca
 Paweł Linka – calciatore polacco
 Tibor Linka – canoista slovacco
 Xie Linka – dottoressa cinese che ha dato l'allarme sulla diffusione del COVID-19 a Wuhan, in Cina